Араби:

 Араби (остров) — остров в Персидском заливе, принадлежащий Саудовской Аравии
  — порода овец 
  — деревня в Иране, в провинции Бушир
  — деревня в Иране, в провинции Хормозган
  — город в США, в штате Джорджия
  — город в США, в штате Луизиана

См. также